Ready Bullion Creek ist der Name folgender Gewässer in Alaska, Vereinigte Staaten:

 Ready Bullion Creek (Bettles River) 
 Ready Bullion Creek (Bullion Creek) 
 Ready Bullion Creek (Ester Creek) 
 Ready Bullion Creek (Gastineau Channel) 
 Ready Bullion Creek (Innoko River) 
 Ready Bullion Creek (Telegram Creek) 
 Ready Bullion Creek (Tolovana River)